Нојнкирхен (немачки: -{Neunkirchen}-) је немачки топоним. Hа немачком језику значи девет цркава.

Нојнкирхен може бити:

 Нојнкирхен (Доња Франконија), општина у округу Милтенберг, у њемачкој покрајини Баварска
 Нојнкирхен ам Бранд, општина у округу Форххајм, у њемачкој покрајини Баварска
 Нојнкирхен ам Поцберг, општина у округу Кузел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат
 Нојнкирхен (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат
 Нојнкирхен (Зигерланд), општина у округу Зиген-Витгенштајн, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија
 Нојнкирхен (Сар), град у округу Нојнкирхен, у њемачкој покрајини Сарланд
 Нојнкирхен (Хунсрик), општина у округу Бернкастел-Витлих, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат
 Нојнкирхен ам Занд, општина у округу Нирнбергер Ланд, у њемачкој покрајини Баварска
 Нојнкирхен (Баден), општина у округу Некар-Оденвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг
 Нојнкирхен (Аустрија), град у Аустрији
 Нојнкирхен (округ), је округ у немачкој савезној дражви Сар

Партнерски градови